Cold Cuts () — не выпущенный официально альбом-сборник ауттейков (; пробных записей, недоделанных песен) Пола Маккартни.

Об альбоме 
Первоначально альбом планировался к изданию в конце 1974, под названием Hot Hitz and Kold Kutz (); должен был представлять собой сборник из двух LP-дисков с внеальбомными синглами на первом диске и ещё не изданными или недоработанными треками, а также концертными записями Wings на втором. Поскольку альбом ещё не был закончен, а компания EMI очень хотела выпустить сборник Wings к сезону предрождественских продаж, то от выпуска двойного сборника отказались, и в ноябре 1978 был выпущен лишь первый диск (с хитами) как одинарный сборник Wings Greatest. Работа над альбомом была приостановлена, но в 1979 году вновь продолжилась; теперь альбом должен был назваться просто Cold Cuts и быть сборником ауттейков за период с 1971 по 1978 годы, включая инструментальные пьесы и песни с ведущим вокалом Линды Маккартни и Денни Лэйна. Планировалось добавить ещё две невыпускавшихся до того песни, записанные во время работы над альбомом Back to the Egg — «Robbers Ball» и «Cage». В январе 1980 Маккартни и группа Wings записали добавочные наложения для невыпускавшихся до того треков, планировавшихся для альбома, и альбом планировался к выпуску в первые месяцы 1981 года. Однако из-за разных событий, последовавших после смерти Джона Леннона в декабре 1980, работа над альбомом была вновь приостановлена. В августе 1987 Маккартни совместно с продюсером Крисом Томасом и звукоинженером Биллом Прайсом смикшировал и смонтировал другую версию альбома. Были добавочно записаны наложения в исполнении оркестра Richard Niles Orchestra, а название песни, записанной на концерте в 1972 году, было изменено с «Best Friend» на «Why Do You Treat Me So Bad?». До выпуска альбома дело так и не дошло — поскольку после того как в продаже появились бутлег-версии, Маккартни остановил проект окончательно.

Бутлег-версии

Club Sandwich (1987) 
В 1987 бутлег-лейблом Club Sandwich был выпущен LP-альбом, под названием Cold Cuts (Club Sandwich SP-11), содержащий ауттейки за период с 1971 по 1978 годы (то есть, видимо, версия, скомпонованная на конец 1978 года).

Список композиций

Hot Hits Records (1988) 
В 1988 датским бутлег-лейблом Hot Hits Records был выпущен на CD-диске ещё один вариант альбома, под названием Hot Hits Cold Cuts (Another Early Version) (Hot Hits Records SP-12) (), с другим вариантом компоновки альбома (скорее всего, более поздним, хотя название альбома взято первоначальное).

Список композиций

Комментарии к каждому треку 
Авторы всех песен — Пол Маккартни и Линда Маккартни, если не указано иное.

 «A Love for You»
 Песня записана в 1971 во время сессий записи альбома Ram. В конце концов была издана в 2003 на альбоме с саундтреком к фильму ; более ранний микс песни был выпущен в 2012 как один из бонус-треков на «особом» издании () переиздания альбома Ram.
 «Best Friend»
 Запись с концерта в 1972. Даёт хорошее представление, как в то время группа Wings звучала на выступлениях.
 «Cage»
 Убрана с альбома Back to the Egg в последний момент, заменена на «Baby’s Request». 
 «Did We Meet Somewhere Before?»
 Написана в качестве главной музыкальной темы для фильма Уоррена Битти Небеса могут подождать, но кинематографистами была отклонена. Продолжала находиться в «запасниках» Пола, пока он не решил включить её в Cold Cuts. Фрагмент трека звучит в фильме Школа рок-н-ролла, хотя на альбом с саундтреком к фильму не включена; режиссёр этого фильма Аллан Аркуш договорился с Маккартни, что он всего за 500 долларов может использовать эту песню в фильме, при этом в перечне песен в заключительных титрах фильма песня указана не будет. Песня представляет собой балладу в духе «My Love».
 «Hey Diddle»
 На альбоме Wingspan: Hits and History эта песня помещена как последний трек в виде исполнения на репетиции под акустическую гитару в 1971 во время работы над альбомом Ram в виде дуэта Пола и Линды. На Cold Cuts — это «полномасштабно» сыгранная группой версия песни. Когда Wings летом 1974 были в Нэшвилле (шт. Теннесси, США), к первоначальной записи было добавлено несколько наложений с помощью таких музыкантов, как Чет Аткинс и Флойд Крамер; на тех же сессиях звукозаписи в Америке были записаны рок-н-ролл «Junior's Farm» и его би-сайд «Sally G», вышедшие на сингле в 1974. Исходная запись 1971 года была выпущена в 2012 как один из бонус-треков на «особом» издании () переиздания альбома Ram.
 «I Would Only Smile»
 Автор песни Денни Лэйн, он же поёт ведущий вокал. Записана для альбома Red Rose Speedway. Выпущена на альбоме Денни Лэйна 1980 года Japanese Tears.
 «Lunchbox/Odd Sox»
 Песня записана во время сессий звукозаписи при работе над альбомом Venus and Mars в Новом Орлеане (США) в 1975. Выпущена как би-сайд сингла «Coming Up» в 1980.
 «Mama's Little Girl»
 Песня записана во время записи альбома Red Rose Speedway в 1972. Выпущена как би-сайд сингла «Put It There» в 1990.
 «My Carnival»
 Песня записана во время записи альбома Venus and Mars в Новом Орлеане в 1975. Выпущена как би-сайд сингла «Spies Like Us» в 1985.
 «Night Out»
 Ауттейк времён работы над альбомом Red Rose Speedway в 1972; наложения записывались несколько раз разными составами Wings.
 «Oriental Nightfish»
 Песня написана и ведущий вокал спет Линдой Маккартни; записано Wings в 1973. Выпущено на альбоме Линды Wide Prairie в 1998.
 «Proud Mum/Proud Mum (Reprise)»
 Два инструментальных трека с сессий звукозаписи в Нэшвилле в 1974.
 «Robber’s Ball»
 В песне Маккартни поёт в редком для него «оперном» стиле поверх голосов остальных участников Wings. Звучание больше напоминает номер из бродвейского шоу с мелодией немного из-за такта (), чем обычное звучание Wings.
 «Same Time Next Year»
 Записано в 1978 для фильма В это же время, в следующем году. Выпущена как би-сайд сингла «Put It There» в 1990.
 «Send Me the Heart»
 Написана Полом Маккартни и Денни Лэйном; записано во время сессий звукозаписи в Нэшвилле в 1974. Выпущена на альбоме Денни Лэйна 1980 года Japanese Tears.
 «Tomorrow (Instrumental version)»
 Инструментальный ремейк песни, выпущенной на альбоме Wild Life. Записано во время сессий работы над альбомом Venus and Mars в 1975.
 «Tragedy»
 Ремейк баллады 1961 года группы The Fleetwoods 1961; записано во время сессий работы над альбомом Red Rose Speedway в 1972. Песня рассматривалась для помещения в первоначально планировавшийся в 1974 двойной альбом Hot Hitz and Kold Kutz. Имеется как минимум четыре микса этого трека, имеющих хождение среди коллекционеров; в каждом из них есть заметные различия в партиях инструментов на протяжении всей песни.
 «Waterspout»
 Ауттейк с сессий записи альбома London Town. В 1987 были записаны добавочные наложения и планировалось добавить трек в сборник All the Best!, но в конечном итоге вместо него в сборник вошла песня «C Moon».
 «Wide Prairie»
 Записано в ноябре 1973 в студии EMI в Париже. Более короткая версия этого трека, без двух частей с ведущим вокалом Пола, была выпущена в 1998 на альбоме Линды Wide Prairie.

Примечания

Ссылки 
 «Cold Cuts» — официально не вышедший альбом Пола Маккартни (бутлег 1996 г.)
 Cold Cuts

Невыпущенные альбомы
Альбомы Wings
Сборники Wings
Альбомы, спродюсированные Полом Маккартни
Альбомы Пола Маккартни
Сборники Пола Маккартни
Сборники Parlophone
Сборники на английском языке